Buffet-Crampon et Companie (Бюффе-Крампон и компания) — французская фирма — изготовитель деревянных духовых инструментов, прославившаяся прежде всего своими кларнетами.

Фирма была основана в Париже в 1825 году как частная мастерская музыкальных инструментов мастером Дени Бюффе-Оже. Пять лет спустя его дело унаследовал сын Жан-Луи Бюффе. После женитьбы в 1836 году на Зои Крампон он взял двойную фамилию, положив начало современному названию торговой марки. Современный логотип фирмы появился в 1844.

Дядя Жана-Луи, Луи-Огюст Бюффе, был знаком с профессором Парижской консерватории Гиацинтом Клозе. В конце 1830-х годов они совместно создали новую модель кларнета с системой кольцевых клапанов, изобретённой флейтистом мюнхенской Придворной капеллы Теобальдом Бёмом и первоначально применявшейся только на флейте. Новые инструменты быстро завоевали популярность, и для того, чтобы удовлетворить возросший спрос, в 1850 году в городе Мант-ля-Виль была построена фабрика — филиал парижской фирмы. С 1866 компания начала производить саксофоны.

Buffet-Crampon получила награды за качество своих инструментов, в том числе на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. С 1918 компания вышла на американский рынок.

В 1981 году Buffet-Crampon была приобретена знаменитой издательской группой Boosey and Hawkes, что позволило вложить значительные средства в модернизацию производства. Buffet-Crampon производит инструменты для музыкантов всех уровней — от начинающих до профессиональных артистов.

В 2003 Buffet Crampon отделилась от группы Boosey and Hawkes, а в 2005, по инициативе президента фирмы Пола Бэрронэ снова приобрела полную независимость. В 2006 году фирма приобрела два известных бренда медных духовых инструментов Antoine Courtois Paris и Besson.

Объединение трех брендов Buffet Crampon, Antoine Courtois и Besson, позволило группе занять лидирующие позиции на рынке в секторе деревянных духовых инструментов (кларнеты, басс-кларнеты, гобои, фаготы, саксофоны) и медные инструменты (трубы, корнеты, флюгельгорны, тромбоны, валторны, теноровые рожки, баритоны, эуфониумы, тубы, саксофоны).

Товарооборот Группы 2007 года составлял 60 миллионов евро, 90 % которых были от экспорта, представляя рост 18 % по сравнению с 2005 годом. Buffet-Crampon et Companie намерена подтвердить своё место в традиционном французском производстве инструментов и репутацию марки «Сделано во Франции» класса люкс.

Ссылки 

 Официальный сайт   
 О группе Buffet-Crampon et Companie 

Компании Франции
Производители духовых музыкальных инструментов